Kingfisher ():
 Kingfisher (компания) — британская компания-ретейлер.
 Kingfisher (торговая марка) — пивная торговая марка.
 Кингфишер — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США.

См. также 
 Kingfisher Airlines — индийская авиакомпания.
 Kingfisher Red — индийская лоукост-авиакомпания, дочерняя компания Kingfisher Airlines.
 Vought OS2U Kingfisher — американский разведывательный гидроплан периода Второй мировой войны.
 Kingfisher-серия — программа ракето-торпед, разработанная ВМФ США в конце Второй Мировой Войны.